Belmont Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belmont Hills (Pennsylvania), im Montgomery County
 Belmont Hills (Virginia), im Stafford County

Siehe auch:
 Belmont Hill